Derschmidt ist der Name von:

 Friedemann Derschmidt (* 1967), österreichischer Dokumentarfilmer
 Hermann Derschmidt (1904–1997), österreichischer Lehrer und Volksmusikforscher
 Volker Derschmidt (* 1934), österreichischer Volksmusikforscher
 Wolfram Derschmidt (* 1964), österreichischer Jazzmusiker